И́сса — река в Пензенской области и Республике Мордовия России, правый приток Мокши (бассейн Волги).

Длина реки — 149 км (из них на территории Мордовии — 98 км), площадь бассейна — 2350 км² (на территории Мордовии — 1790 км²). Ширина русла в низовьях реки — до 50 м, средняя глубина — 1—1,5 м. Исса берёт начало у посёлка Березниковский Лунинского района Пензенской области.

Крупнейшие населённые пункты на реке — город Инсар и посёлок городского типа Исса.

У Иссы 3 малых притока (Сеитьма, Инсарка и Потиж) и 30 очень малых притоков. Общая длина речной сети Иссы со всеми постоянными притоками составляет 480 км.

Притоки (км от устья) 
 19 км: река Сеитьма (Сельма)
 44 км: река Тарса
 68 км: ручей Шишков
 71 км: ручей Паська
 78 км: река Инсарка
 85 км: ручей Вязера
 90,7 км: ручей Большой
 91 км: река Сиевка
 98 км: река Потиж (Прорва, Потишь, Портиж)
 105 км: река Шишов
 114 км: река Сухой Широкоис
 128 км: река Костыляйка

Примечания

Литература 
 

Притоки Мокши
Реки Пензенской области
Реки Мордовии